Trois navires de l'United States Navy portent le nom dUSS Kentucky d'après l'État du Kentucky :

 l', un cuirassé de classe Kearsarge qui participe à la Première Guerre mondiale ;
 l', un cuirassé de classe Iowa dont la construction est arrêtée à la fin de la Seconde Guerre mondiale ;
 l', un sous-marin nucléaire lanceur d'engins de la classe Ohio en service depuis 1991.

Kentucky